Hambrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Hambrecht (* 1946), Vorstandsvorsitzender der BASF SE von 2003 bis 2011
 Wolfgang Hambrecht (* 1957), deutscher Maler